

Personnalités artistiques 

 John Clayton Adams (1840-1906), peintre paysagiste britannique
 John Adams (né en 1947), compositeur américain de musique contemporaine 
 John Luther Adams (né en 1953), compositeur américain
 John Turvill Adams (1805-1882), écrivain et homme politique américain

Personnalités politiques 

 John Adams (1735-1826), deuxième président des États-Unis
 John Quincy Adams (1767-1848), sixième président des États-Unis, fils du deuxième président
 John Adams, officier général confédéré de la guerre de Sécession
 John Adams (né en 1672 ou 1673, mort après 1745), commerçant membre du Conseil de la Nouvelle-Écosse

Personnalités scientifiques 

 John Couch Adams (1819-1892), mathématicien et astronome britannique
 John Adams (1920-1984), physicien et directeur du CERN

Personnalités sportives 
 John Adams (1894-1968), dit Jack Adams, joueur et dirigeant de hockey sur glace
 John Adams (1920-1996), dit Jack Adams, joueur de hockey sur glace
 John Adams (né en 1946), joueur de hockey sur glace
 John Adams (né en 1982), joueur de hockey sur glace

Autres personnes 

 John Adams (1766-1829), mutin du Bounty
 John Adams, cavalier et auteur britannique
 John Bodkin Adams (1899-1983), médecin généraliste britannique, soupçonné d'être un tueur en série

Série 
 John Adams, mini-série américaine en sept épisodes de Tom Hooper, relatant la vie du deuxième Président des États-Unis, produite par HBO et diffusée sur cette chaîne entre le  et le .